Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była reprezentantka Wielkiej Brytanii Jessica Ennis. Siedmioboistki rywalizowały 29 i 30 sierpnia. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do mistrzostw wynosiły 6150 pkt. (minimum A) oraz 5950 pkt. (minimum B). 

Rywalizacja w siedmioboju kobiet zaliczana była do cyklu IAAF Combined Events Challenge.

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Bieg na 100 m przez płotki

Skok wzwyż

Pchnięcie kulą

Bieg na 200 m

Skok w dal

Rzut oszczepem

Bieg na 800 m

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships/13th-iaaf-world-championships-in-athletics-4147/results/women/heptathlon/800-metres/points [dostęp 14 sierpnia 2017]

Siedmiobój kobiet